Српски кошаркашки клубови у европским такмичењима 2012/13. имали су два представника:
 Партизан mt:s је као победник Суперлиге Србије 2011/12. и националног купа изборио директан пласман у Евролигу 2012/13. Партизану је ово једанаесто узастопно учешће у Евролиги.
 Црвена звезда Телеком је по специјалној позивници УЛЕБ-а добила прилику да се такмичи у Еврокупу 2012/13.

Партизан mt:s у Евролиги

Прва фаза „Топ 24“ - Група Д 
Партизан mt:s је на жребу 5. јула 2012. из трећег шешира сврстан у групу Д.

Црвена звезда Телеком у Еврокупу

Прва фаза „Топ 32“ - Група Х 
Црвена звезда Телеком је на жребу 9. октобра 2012. из трећег шешира сврстана у групу Х.

Друга фаза „Топ 16“ - Група Л

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Званичан сајт Еврокупа
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Српски кошаркашки клубови у европским такмичењима
Сезона 2012/13. у српској кошарци